Leupoldt ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Michael Leupoldt (1794–1874), deutscher Psychiater und Hochschullehrer
 Richard Leupoldt (1907–1983), deutscher Politiker (WAV), MdL Bayern